Le Sifflet, hebdomadaire satirique illustré français (1872-1878) ;
 Le Sifflet, hebdomadaire satirique illustré français (1898-1899).